Coal River kan syfta på följande:

 Coal River, British Columbia, ett vattendrag i Kanada
 Coal River, Tasmanien, ett vattendrag i Australien